Entomophaga (sluipvlieg); een geslacht van sluipvliegen
Entomophaga (schimmel); een geslacht van Fungi